Xenokeryx amidalae — вид вымерших млекопитающих из семейства  отряда парнокопытных. Окаменелости вида были найдены в испанской провинции Куэнка в местонахождении миоценовой фауны позвоночных La Retama муниципалитета Лоранкав. Возраст находки оценивается в 15,9—15,4 млн лет.

Этимология 

Родовое название Xenokeryx дословно переводится с греческого на русский язык как «странный рог».

Видовое название amidalae дано первооткрывателями в честь героини Падме Амидалы из кинофраншизы «Звездных войн». Третий рог животного похож на причёску этой героини в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Описание 

Xenokeryx amidalae был травоядным животным и достигал размеров среднего оленя. Посткраниальный скелет сильно фрагментирован. Особенности строения затылочного выроста и затылочной кости животного позволяют предположить, что оно обладало развитой мускулатурой головы и шеи. Животное могло совершать сильные движения головой в бок и назад, возможно, во время брачных боёв между самцами (по аналогии с самцами современных жирафов). Вид характеризуется развитыми большими верхними клыками. Рога имеют необычную форму и представлены двумя выростами в области над глазами и третьего — расширенного рога на затылке. Передние выросты росли под прямым углом к черепу и немного отклонялись внутрь и назад. Крупнейший известный рог имел длину — 9,3 см, боковые высоты v 6,3 см, диаметр у основания — 3,9 см. Боковые выросты напоминали оссиконы современных жирафов.

Систематика 
Является представителем Palaeomerycidae — семейства вымерших жвачных парнокопытных.

В ходе сравнения Xenokeryx amidalae с другими видами этого семейства, изученными ранее, Израилем Санчесом (Sánchez), палеонтологом Национального музея естественной истории в Мадриде и соавторами в 2015 году было построено филогенетическое дерево семейства Palaeomerycidae. Также ими было пересмотрено положение семейства на филогенетическом дереве отряда парнокопытных. Большое сходство анатомии Xenokeryx amidalae со строением жирафов позволило Санчесу и его коллегам выделить всех их в новую кладу Giraffomorpha, куда входят современные жирафовые (Giraffidae) и вымершие Palaeomerycidae. Помимо этого данными авторами была подтверждена гипотеза о близком родстве Palaeomerycidae и семейства жирафовых. На основании одинаковых черт строения черепа было сделано предположение, что оба семейства произошли от одного общего предка. Ранее ископаемое семейство считалось родственным современным оленям.

Примечания 

Вымершие жвачные
Млекопитающие миоцена
Фоссилии, описанные в 2015 году